El término Fiscalía General del Estado puede hacer referencia a:
 Fiscalía General del Estado de Ecuador, órgano autónomo de la Función Judicial ecuatoriana; y,
 Ministerio Fiscal de España, órgano autónomo del poder judicial de España.